Abducción (del latín abductio, ‘separación’) puede referirse a:
 La abducción, tipo de movimiento de una parte del cuerpo respecto a otra, en dirección transversal. 
 La abducción, supuesto secuestro por parte de seres extraterrestres de un ser humano para llevarlo, generalmente, a su nave espacial.
 Abducción, ensayo alusivo del psiquiatra John E. Mack.
 La abducción; entre los romanos, acción de fraccionarse las tropas.

Además, puede hacer referencia a:
 El razonamiento abductivo; en la lógica, un tipo de razonamiento.

Enlaces externos